Svea Placida Mariana Norén-Källström (ur. 5 października 1895 w Sztokholmie, zm. 9 maja 1985 w Lidingö) – szwedzka łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Wicemistrzyni olimpijska z Antwerpii (1920), wicemistrzyni świata (1922) oraz 4-krotna mistrzyni Szwecji (1913, 1915, 1917, 1919).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Szwedzcy łyżwiarze figurowi
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1895
Zmarli w 1985
Ludzie urodzeni w Sztokholmie